Estes são os resultados do torneio de sabre feminino da  esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010. O evento foi realizado no dia 16 de agosto, no Centro Internacional de Convenções, em Singapura.

Medalhistas

Resultados

Fase de grupos

Grupo 1 
Árbitro:

Grupo 2 
Árbitro:

Fase final

Classificação final 

Eventos da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010